F9 (album), de originele soundtrack voor de film F9
 F9 (film), de negende film uit de The Fast and the Furious-reeks